Geißing ist der Ortsname von

 Geißing (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Geißing (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Geising
 Gaising
 Gaißing